Dit is een lijst van planetoïden 4501-4600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (4501) Eurypylos || 1989 CJ3 || 4 februari 1989 || E. W. Elst
|-
| (4502) Elizabethann || 1989 KG || 29 mei 1989 || H. E. Holt
|-
| (4503) Cleobulus || 1989 WM || 28 november 1989 || C. S. Shoemaker
|-
| (4504) Jenkinson || 1989 YO || 21 december 1989 || R. H. McNaught
|-
| (4505) Okamura || 1990 DV1 || 20 februari 1990 || T. Seki
|-
| (4506) Hendrie || 1990 FJ || 24 maart 1990 || B. G. W. Manning
|-
| (4507) Petercollins || 1990 FV || 19 maart 1990 || H. Shiozawa, M. Kizawa
|-
| (4508) Takatsuki || 1990 FG1 || 27 maart 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (4509) Gorbatskij || 1917 SG || 23 september 1917 || S. Beljavskij
|-
| (4510) Shawna || 1930 XK || 13 december 1930 || C. W. Tombaugh
|-
| (4511) Rembrandt || 1935 SP1 || 28 september 1935 || H. van Gent
|-
| (4512) Sinuhe || 1939 BM || 20 januari 1939 || Y. Väisälä
|-
| (4513) Louvre || 1971 QW1 || 30 augustus 1971 || T. M. Smirnova
|-
| (4514) Vilen || 1972 HX || 19 april 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (4515) Khrennikov || 1973 SD6 || 28 september 1973 || N. S. Chernykh
|-
| (4516) Pugovkin || 1973 SN6 || 28 september 1973 || N. S. Chernykh
|-
| (4517) Ralpharvey || 1975 SV || 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (4518) Raikin || 1976 GP3 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (4519) Voronezh || 1976 YO4 || 18 december 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (4520) Dovzhenko || 1977 QJ3 || 22 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (4521) Akimov || 1979 FU2 || 29 maart 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4522) Britastra || 1980 BM || 22 januari 1980 || E. Bowell
|-
| (4523) MIT || 1981 DM1 || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (4524) Barklajdetolli || 1981 RV4 || 8 september 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4525) Johnbauer || 1982 JB3 || 15 mei 1982 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker, P. D. Wilder
|-
| (4526) Konko || 1982 KN1 || 22 mei 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (4527) Schoenberg || 1982 OK || 24 juli 1982 || E. Bowell
|-
| (4528) Berg || 1983 PP || 13 augustus 1983 || E. Bowell
|-
| (4529) Webern || 1984 ED || 1 maart 1984 || E. Bowell
|-
| (4530) Smoluchowski || 1984 EP || 1 maart 1984 || E. Bowell
|-
| (4531) Asaro || 1985 FC || 20 maart 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (4532) Copland || 1985 GM1 || 15 april 1985 || E. Bowell
|-
| (4533) Orth || 1986 EL || 7 maart 1986 || C. S. Shoemaker
|-
| (4534) Rimskij-Korsakov || 1986 PV4 || 6 augustus 1986 || N. S. Chernykh
|-
| (4535) Adamcarolla || 1986 QV2 || 28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (4536) Drewpinsky || 1987 DA6 || 22 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (4537) Valgrirasp || 1987 RR3 || 2 september 1987 || L. I. Chernykh
|-
| (4538) Vishyanand || 1988 TP || 10 oktober 1988 || K. Suzuki
|-
| (4539) Miyagino || 1988 VU1 || 8 november 1988 || M. Koishikawa
|-
| (4540) Oriani || 1988 VY1 || 6 november 1988 || Osservatorio San Vittore
|-
| (4541) Mizuno || 1989 AF || 1 januari 1989 || K. Suzuki, T. Furuta
|-
| (4542) Mossotti || 1989 BO || 30 januari 1989 || Osservatorio San Vittore
|-
| (4543) Phoinix || 1989 CQ1 || 2 februari 1989 || C. S. Shoemaker
|-
| (4544) Xanthus || 1989 FB || 31 maart 1989 || H. E. Holt, N. G. Thomas
|-
| (4545) Primolevi || 1989 SB11 || 28 september 1989 || H. Debehogne
|-
| (4546) Franck || 1990 EW2 || 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (4547) Massachusetts || 1990 KP || 16 mei 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (4548) Wielen || 2538 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4549) Burkhardt || 1276 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4550) Royclarke || 1977 HH1 || 24 april 1977 || S. J. Bus
|-
| (4551) Cochran || 1979 MC || 28 juni 1979 || E. Bowell
|-
| (4552) Nabelek || 1980 JC || 11 mei 1980 || A. Mrkos
|-
| (4553) Doncampbell || 1982 RH || 15 september 1982 || E. Bowell
|-
| (4554) Fanynka || 1986 UT || 28 oktober 1986 || A. Mrkos
|-
| (4555) Josefapérez || 1987 QL || 24 augustus 1987 || S. Singer-Brewster
|-
| (4556) Gumilyov || 1987 QW10 || 27 augustus 1987 || L. G. Karachkina
|-
| (4557) Mika || 1987 XD || 14 december 1987 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (4558) Janesick || 1988 NF || 12 juli 1988 || A. Maury, J. Mueller
|-
| (4559) Strauss || 1989 AP6 || 11 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (4560) Klyuchevskij || 1976 YD2 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (4561) Lemeshev || 1978 RY5 || 13 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (4562) Poleungkuk || 1979 UD2 || 21 oktober 1979 || Purple Mountain Observatory
|-
| (4563) Kahnia || 1980 OG || 17 juli 1980 || E. Bowell
|-
| (4564) Clayton || 1981 ET16 || 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4565) Grossman || 1981 EZ17 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4566) Chaokuangpiu || 1981 WM4 || 27 november 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (4567) Bečvář || 1982 SO1 || 17 september 1982 || M. Mahrová
|-
| (4568) Menkaure || 1983 RY3 || 2 september 1983 || N. G. Thomas
|-
| (4569) Baerbel || 1985 GV1 || 15 april 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (4570) Runcorn || 1985 PR || 14 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (4571) Grumiaux || 1985 RY3 || 8 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (4572) Brage || 1986 RF || 8 september 1986 || P. Jensen
|-
| (4573) Piešťany || 1986 TP6 || 5 oktober 1986 || M. Antal
|-
| (4574) Yoshinaka || 1986 YB || 20 december 1986 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (4575) Broman || 1987 ME1 || 26 juni 1987 || E. F. Helin
|-
| (4576) Yanotoyohiko || 1988 CC || 10 februari 1988 || T. Kojima
|-
| (4577) Chikako || 1988 WG || 30 november 1988 || Y. Kushida, M. Inoue
|-
| (4578) Kurashiki || 1988 XL1 || 7 december 1988 || T. Seki
|-
| (4579) Puccini || 1989 AT6 || 11 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (4580) Child || 1989 EF || 4 maart 1989 || E. F. Helin
|-
| (4581) Asclepius || 1989 FC || 31 maart 1989 || H. E. Holt, N. G. Thomas
|-
| (4582) Hank || 1989 FW || 31 maart 1989 || C. S. Shoemaker
|-
| (4583) Lugo || 1989 RL4 || 1 september 1989 || Bulgarian National Observatory
|-
| (4584) Akan || 1990 FA || 16 maart 1990 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (4585) Ainonai || 1990 KQ || 16 mei 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (4586) Gunvor || 6047) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4587) Rees || 3239) T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4588) Wislicenus || 1931 EE || 13 maart 1931 || M. F. Wolf
|-
| (4589) McDowell || 1933 OB || 24 juli 1933 || K. Reinmuth
|-
| (4590) Dimashchegolev || 1968 OG1 || 25 juli 1968 || G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev
|-
| (4591) Bryantsev || 1975 VZ || 1 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (4592) Alkissia || 1979 SQ11 || 24 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4593) Reipurth || 1980 FV1 || 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (4594) Dashkova || 1980 KR1 || 17 mei 1980 || L. I. Chernykh
|-
| (4595) Prinz || 1981 EZ2 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4596) - || 1981 QB || 28 augustus 1981 || C. T. Kowal
|-
| (4597) Consolmagno || 1983 UA1 || 30 oktober 1983 || S. J. Bus
|-
| (4598) Coradini || 1985 PG1 || 15 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (4599) Rowan || 1985 RZ2 || 5 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (4600) Meadows || 1985 RE4 || 10 september 1985 || H. Debehogne|}

Planetoïdenlijsten